Stanisław Biliński, c. k. urzędnik
 Stanisław Biliński (1953-), biskup